Kalesija (serbiska: Калесија Град) är en ort i Bosnien och Hercegovina.   Den ligger i entiteten Federationen Bosnien och Hercegovina, i den östra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Sarajevo. Kalesija ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Kalesija är kuperad österut, men västerut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Vis,  meter över havet,  km sydväst om Kalesija. Runt Kalesija är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Tuzla,  km nordväst om Kalesija. 

Omgivningarna runt Kalesija är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Federationen Bosnien och Hercegovina